Il existe plusieurs musées des Jacobins :
Le Musée des Jacobins d'Auch
Le Musée des Jacobins de Morlaix
Le Musée des Jacobins de Toulouse

L'ancien musée des Jacobins de Saint-Sever, renommé musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne